Atta peut référer à :

 Mohammed Atta - le pilote suicide d'un de avions de l'attaque du World Trade Center le ,
 Habiba Atta, athlète et dirigeante sportive ghanéenne
 Atta - un genre de fourmi du Nouveau Monde,
 Titus Quinctius Atta, poète romain. 
 la farine atta, utilisée en Asie du Sud 
 Atta (Bankim), localité au Cameroun.